Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але не змогла взяти участь у турнірі через травму коліна.

Серена Вільямс виграла титул, відігравши три матч-боли в третьому сеті півфінального матчу проти Марії Шарапової, а у фіналі здолала 1-шу ракетку світу і співвітчизницю Ліндсі Девенпорт.

На цьому чемпіонаті відбулась перша поява на турнірах Великого шолома майбутньої 1-ї ракетки світу і переможниці турніру Великого шолома Ани Іванович, а також переможниці двох турнірів Великого щолома Лі На.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Women's singles
Тур WTA 2005
2005 у тенісі